Флиднер, Теодор (; 1800—1864) — немецкий филантроп, пастор.
 Флиднер, Фриц (Fritz Fliedner; 1845—1901) — немецкий богослов, сын Теодора Флиднера.

Примечания